Sgùrr Dearg kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sgùrr Dearg (berg i Storbritannien, Argyll and Bute), Skottland, 
 Sgùrr Dearg (berg i Storbritannien, Highland), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar